Фротингем — фамилия:

  (1859—1923) — американский учёный-археолог.
 Фротингем, Джеймс (1786—1864) — американский художник.
 Фротингем, Сара (1821—1861) — американская художница, дочь Джеймса Фротингема.